Емельяновское сельское поселение

 Емельяновское сельское поселение — муниципальное образование и административно-территориальная единица Старицкого района Тверской области

 Емельяновское сельское поселение — муниципальное образование Нижнегорского района Республики Крым